Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2019 – turniej, który odbył się w dniach 16 - 23 lutego 2019 w kanadyjskim Liverpoolu. Mistrzami świata juniorów zostali Kanadyjczycy, a mistrzyniami świata juniorów Rosjanki.

W turnieju wzięło udział po 10 drużyn męskich i żeńskich reprezentujących 13 państw.

Kanada gościła mistrzostwa świata juniorów w curlingu po raz siedemnasty (ostatni raz w 2009).

Kwalifikacje 
Do turnieju zakwalifikowało się 6 najlepszych reprezentacji z ubiegłorocznych mistrzostw oraz 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2019. Reprezentacje Kanady otrzymały miejsce jako gospodarze.

Kobiety 
 gospodarz: Kanada
 6 najlepszych reprezentacji z Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2018: Szwecja, Chiny, Norwegia, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Szwajcaria
 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2019: Szkocja, Rosja, Japonia

Mężczyźni 
 gospodarz: Kanada
 6 najlepszych reprezentacji z Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2018: Szkocja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Niemcy, Norwegia, Szwecja
 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2019: Nowa Zelandia, Włochy, Chiny

Kobiety

Reprezentacje 

pogrubieniem oznaczono skipów.

Round Robin

Play-off

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje 

pogrubieniem oznaczono skipów.

Round Robin

Play-off

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2018/2019 w curlingu

Bibliografia 
 
 

2019
junior
2019 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Queens (hrabstwo)